

Persone 
 Augusten Burroughs – pseudonimo di Christopher Robison, scrittore statunitense
 Charles Burroughs – atleta statunitense
 Edgar Rice Burroughs – scrittore statunitense
 Jackie Burroughs – attrice britannico-canadese
 Jordan Burroughs – lottatore statunitense
 Lorraine Burroughs – attrice britannica
 Tim Burroughs – cestista statunitense
 William Seward Burroughs – inventore statunitense, fondatore dell'omonima ditta di calcolatrici
 William S. Burroughs – scrittore e saggista statunitense, nipote di William Seward Burroughs
 William Seward Burroughs Jr. – scrittore statunitense, figlio di William S. Burroughs

Astronomia 
 21811 Burroughs – asteroide della fascia principale dedicato a Edgar Rice Burroughs
 Burroughs – cratere di Marte

Altro 
Burroughs Corporation – storico fabbricante di macchine per ufficio statunitense